!Liste V
Krater auf dem Mars/V